BHO steht für:
 Berg- und Hüttenwerksgesellschaft Ost, deutsche Gesellschaft zur Verwaltung der Schwerindustrie in den besetzten Ostgebieten
 Bundeshaushaltsordnung, deutsches Bundesgesetz
 Bhojpuri, in Indien gesprochene Sprache (ISO-639-2-Ländercode)
 Browser Helper Object, Erweiterungsprogramm für den Microsoft Internet Explorer
 Barack Hussein Obama, 44. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika (USA)
 Bahnhof Berlin Hohenzollerndamm (DS100-Code)
 Britisch Honduras, heutiges Belize, früherer FIFA-Code
 Flughafen Bhopal in Indien (IATA-Code)

Siehe auch:

BHO